Корнелис де Ягер (; 29 апреля 1921 — 27 мая 2021) — нидерландский астроном.

Член Нидерландской королевской академии наук (1969), член Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина» (1987)

Биография 
Родился в Ден-Бурге, Нидерланды. В 1945 окончил Утрехтский университет. С 1946 преподавал в Утрехтском университете: теоретическую физику, астрофизику, с 1960 — профессор астрофизики. С 1946 работал в астрономической обсерватории университета (с 1963 — директор), с 1965 возглавил также Лабораторию космических исследований при университете.

Основные труды относятся к физике Солнца и звёзд. Разработал ряд вопросов теории образования фраунгоферовых линий, развил методику интерпретации наблюдаемых профилей линий. Построил модель атмосферы Солнца. Совместно с Л. Невеном рассчитал одну из ранних серий моделей звездных атмосфер для большого интервала эффективных температур и светимостей. Сконструировал ряд приборов для ультрафиолетовой спектроскопии Солнца и для наблюдений Солнца и других космических объектов в радио- и рентгеновском диапазоне с борта искусственных спутников Земли. Провёл ряд исследований процессов, приводящих к образованию солнечных вспышек.
Главный редактор международных журналов «Solar Physics» (с 1960) и «Space Science Reviews» (с 1961).

Был генеральным секретарём Международного астрономического союза (1970—1973), президентом КОСПАР (1972—1978 и 1982—1986), президентом Международного совета научных союзов (1978—1980).

Лауреат премии имени П. Ж. С. Жансена Французского астрономического общества (1984), премии Д. Э. Хейла Американского астрономического общества(1988).

Публикации 
 
 
 Корнелис де Ягер. Наука, околонаука и псевдонаука // Земля и Вселенная. — 1992. — N 2. — С. 98—103.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Нидерландов
Астрономы XX века
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Леопольдины
Иностранные члены Индийской национальной академии наук
Лауреаты премии Жюля Жансена
Столетние долгожители
Лауреаты премии Джорджа Эллери Хейла‎